Galin ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Michailowitsch Galin (* 1947), russischer Dramaturg und Regisseur
 Carmen Galin (1946–2020), rumänische Schauspielerin
 Lew Alexandrowitsch Galin (1912–1981), sowjetischer angewandter Mechaniker
 Galin (* 1991), bulgarischer Sänger
 Pierre Galin (1786–1821), französischer Musiktheoretiker